CPPC peut désigner :
 une organisation internationale, la Commission de la protection des plantes dans les Caraïbes,
 un composé organique de formule brute  (numéro CAS ).